Го́голевская у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР, присвоенное в память о писателе Николае Васильевиче Гоголе (1809—1852).

Белоруссия 
 Гоголевская улица — улица в Минске.

Россия 
 Гоголевская улица — старое название улицы Блюхера в Казани.
 Гоголевская улица — улица в Туле.

Украина 
 Гоголевская улица — улица в Бердянске (до 2016 года — улица Винокуренка).
 Гоголевская улица — улица в Житомире.
 Гоголевская улица — улица в Киеве.

См. также 
 Гоголевский бульвар
 Гоголевский переулок
 Улица Гоголя